Владимирский собор может означать:
 Собор Владимирских святых — православный праздник.
 Владимирский собор 1274 года — архиерейский собор Русской Церкви, проведённый в 1274 году во Владимире.
 Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери, либо во имя святого князя Владимира, имеющий статус собора:
 Владимирский собор (Воронеж)
 Владимирский собор (Киев)
 Владимирский собор (Кронштадт) 
 Владимирский собор (Переславль-Залесский)
 Владимирский собор (Санкт-Петербург)
 Владимирский собор (Севастополь)
 Владимирский собор (Херсонес)

См. также
 Владимирская церковь
 Князь-Владимирский собор